Andreas Petropoulos – cestista greco
 Antōnīs Petropoulos – calciatore greco
 Kōstas Petropoulos – ex cestista e allenatore di pallacanestro greco